Meiningen (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Meiningen (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg